Сан-Жауме-де-Фронтанья (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 21,3 км². Население — 24 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны